Корытово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Шелковской волости.

География 
Расположена на западе волости на правом берегу реки Крупица (Вскуица), в 2 км к востоку от границы райцентра Великие Луки и в 1 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Шелково.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 25 жителей.

Известные уроженцы 
 Николай Фёдорович Дубровин (26 ноября 1837  — 25 июня 1904) — историк, член Академии Наук, генерал-лейтенант.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Шёлковская волость

Населённые пункты Великолукского района